Saved by the Bell (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die van 1989-1993 gemaakt werd
 Saved by the Bell (2020), een vervolg op de bovenstaande serie
 Saved by the Bell (Robin Gibb), een single van Robin Gibb uit 1969